Ла Линеа има више значења:

 Ла Линеа
 Ла Линеа (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Линеа (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Линеа (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Линеа (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Линеа (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Линеа (Лагуниљас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Линеа (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Линеа (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Линеа (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Линеа, Ла Линеа де Басконкобе (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Линеа (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Линеа (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Линеа (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Линеа (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Линеа, Ла Викторија (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику